Por-lyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Por-lyuk, jósvafői barlang.
 Por-lyuk, miskolci barlang.